Redes Energéticas Nacionais
Ren & Stimpy
MC Ren

Desambiguações de siglas
Desambiguações de sobrenomes